— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан испанским ботаником Франциско Хавьером Фернандесом Касасом в 1983 году.

Narcissus ×andorranus представляет собой естественный гибрид Narcissus poeticus и Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis.

Распространение 
Эндемик Андорры. Типовой экземпляр собран на лугу у деревни Рансоль, на высоте 1650 м.

Ботаническое описание 
Луковичный геофит.

Венчик цветка длиной 1,4—1,7 см, лепестки шириной до 2,1 см.

Примечания 

Нарцисс
Эндемики Андорры
Флора Европы